Уфимская:
 Уфимская — сорт гречихи.
 Уфимская — сорт тыквы.
 Уфимская — сорт фасоли.
 Уфимская 7 — сорт люцерны.
 «Уфимская» — заводская конюшня в Уфе.
 «Уфимская» — птицефабрика в Уфе.
 «Уфимская» — кондитерская фабрика в Уфе.

См. также 
 Уфимская улица